Die Bahnrad-Europameisterschaften 2023 fanden vom 8. bis 12. Februar 2023 im Tissot Velodrome im schweizerischen Grenchen statt. Der Ort war damit zum dritten Mal nach 2015 und 2021 Gastgeber von Bahneuropameisterschaften.

Beschreibung 
In den vorangegangenen Jahren wurden die Bahneuropameisterschaften im Herbst – meist im Oktober – ausgerichtet. Nachdem der Weltradsportverband UCI jedoch den jährlichen Termin für Bahnweltmeisterschaften ab 2021 in den Herbst verschoben hat, sollen Europameisterschaften wiederum im Frühjahr ausgetragen werden. Diese kontinentalen Meisterschaften sind der Auftakt für die Qualifikation zu den Olympischen Spiele 2024 in Paris. Es waren 290 Sportler nominiert, 120 Frauen und 170 Männer.

Insgesamt standen 22 Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Alle Wettbewerbe fanden jeweils für Frauen und Männer statt.

Nach Ende der fünftägigen Meisterschaften stand die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer auf Platz eins des Medaillenspiegels, mit insgesamt 13 Medaillen, von denen sieben goldene waren. Auf Platz zwei folgte das Team von British Cycling (4, 6, 2) und die Niederlande auf Platz drei (4, 1, 5). Die Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland und den Niederlanden dominierten vor allem die Kurzzeitdisziplinen. 

Vertreter anderer Nationen, die Medaillen errangen, waren Anita Yvonne Stenberg aus Norwegen (Punktefahren), Maria Martins (Scratch). Lotte Kopecky aus Belgien gewann das Ausscheidungsfahren, bei den Männern war der Deutsche Tim Torn Teutenberg in dieser Disziplin erfolgreich. Der italienische Olympia-Vierer gewann die Mannschaftsverfolgung, und sein Mitglied Simone Consonni das Punktefahren sowie Jonathan Milan die Einerverfolgung. Bei den Frauen entschied die Deutsche Franziska Brauße die Einerverfolgung für sich. Die Zweier-Mannschaftsfahren wurden bei den Frauen von den Britinnen Katie Archibald und Elinor Barker sowie bei den Männern – zum zweiten Mal in Folge von den Deutschen Theo Reinhardt und Roger Kluge.

Zeitplan (Finals)

Resultate 
 Legende: „G“ = Zeit aus dem Finale um Gold; „B“ = Zeit aus dem Finale um Bronze
 Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich die Qualifikation oder die erste Runde.

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Ausscheidungsfahren

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Bund Deutscher Radfahrer 
 Frauen Kurzzeit
 Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze, Alessa-Catriona Pröpster
 Männer Kurzzeit
 Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk, Nik Schröter, Luca Spiegel
 Frauen Ausdauer
 Franziska Brauße, Lana Eberle, Lisa Klein, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reißner, Laura Süßemilch, Lea Lin Teutenberg
 Männer Ausdauer
 Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Roger Kluge, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Tim Torn Teutenberg

Österreichischer Radsport-Verband 
 Frauen: Verena Eberhardt, Leila Gschwentner, Kathrin Schweinberger
 Männer: Daniel Auer, Raphael Kokas, Stefan Kovar, Felix Ritzinger, Maximilian Schmidbauer, Tim Wafler

Swiss Cycling 
Frauen
 Michelle Andres, Fabienne Buri, Elena Hartmann, Jasmin Liechti, Léna Mettraux, Marlen Reusser, Aline Seitz
Männer
 Noah Bögli, Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum, Alex Vogel

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Die Bahn-EM auf uec.ch

Einzelnachweise 

2023
Radsportveranstaltung 2023
Bahnradsport-Wettbewerb in der Schweiz
Sport (Grenchen)
Sportveranstaltung im Kanton Solothurn
Veranstaltung in Grenchen